Namnet Mstislav (kyrilliska bokstäver: Мстисла́в) är ett östslaviskt mansnamn som burits av flera medeltida ryska härskare. Namnet har även använts i modern tid, och två exempel på personer med namnet Mstislav är den rysk-amerikanske cellisten Mstislav Rostropovitj och den sovjetiske matematikern Mstislav Keldysj. Bland de medeltida regenterna med namnet Mstislav finns:

Mstislav av Tjernigov (983-1036)
Mstislav I av Kiev (1076-1132)
Mstislav II av Kiev (död 1170)
Mstislav III av Kiev (död 1223)
Mstislav Rostislavitj (död 1180)
Mstislav Mstislavitj (död 1228)
Mstislav Danylovitj (död efter 1300)

Se även
Mstsislaŭ (Mstislavl), stad i Vitryssland

pl:Mścisław